Ліга Умаглесі 1995—1996 — 7-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона всьоме поспіль здобуло Динамо (Тбілісі).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Динамо (Батумі) взяв участь у Кубку володарів кубків 1996—1997 як фіналіст Кубку Грузії 1995—1996.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Ліга Умаглесі на soccerway 
 Ліга Умаглесі на rsssf  

1995–1996
Грузія
Грузія
1995 у Грузії
1996 у Грузії
1995 у грузинському спорті
1996 у грузинському спорті